Сезон 2010 года «ЦСК ВВС» (Самара) провел в первой лиге. Команда заняла 7 место.

Главным тренером была Разия Нуркенова.

Изменения в составе 
ПРИШЛИ:
 Анастасия Кочешкова из клуба «Приалит» (Реутов)
 Анастасия Ефимова из клуба «Салют-Экостром» (Сергиев Посад)
 Дарья Ненашева из клуба «Спартак-Олимп» (Старый Оскол)

Любопытные факты 
В перерыве матча «Жемчужина» — ЦСК ВВС (21.08) произошла замена: вместо игравшей в защите Шахризаде Насыровой вышла Анастасия Кочешкова и заняла место в воротах, а отыгравшая в воротах в первом тайме Дарья Мещерякова ушла играть в атаку (и забила гол).

В матчах ЦСК ВВС — «Жемчужина» (13.06) и «Волга» — ЦСК ВВС (20.06) играли все заявленные вратари: Анастасия Кочешкова, Дарья Мещерякова и Мария Кононюк.

В матче «Арсенал» — ЦСК ВВС (04.11) играющий тренер Разия Нуркенова провела свой последний официальный матч в возрасте 42 лет и 6 месяцев (рекорд чемпионата России).

Чемпионат

Календарь 
Зона «Центр-Волга»

Финальный этап

Игроки ЦСК ВВС в чемпионате 

 вратари в отдельных матчах играли, как  полевые игроки

Источники

Примечания

Ссылки

Литература

См. также 
Выступление в Кубке России 

2010 год в женском футболе
Футбол в России в 2010 году
Сезоны футбольных клубов 2010
ФК ЦСК ВВС
Сезоны ЖФК ЦСК ВВС Самара